

Sigle
 Japanese Domestic Market – termine utilizzato per riferirsi al mercato interno giapponese in relazione a merci di vario tipo e in particolare nel campo automobilistico, dove gli appassionati utilizzano l'acronimo JDM per identificare i veicoli destinati alla vendita nel mercato interno giapponese e che quindi hanno una serie di caratteristiche peculiari studiate specificamente per quel paese
 Java Data Mining – API Java standard per lo sviluppo di applicazioni e strumenti di data mining

Codici 
 JDM – codice aeroportuale IATA del Miami Downtown Heliport, Miami, Stati Uniti

Aziende
JDM – microcar prodotte dall'azienda francese omonima Simpa JDM